Luisa, princesa de Bélgica (Woluwe-Saint-Lambert; 6 de febrero de 2004) es la primogénita de los príncipes Lorenzo y Clara. La princesa ocupa el lugar decimotercero en la línea de sucesión al trono belga.

Biografía 
La princesa nació el día 6 de febrero de 2004. Sus madrinas de bautismo fueron la princesa Margarita de Liechtenstein y la baronesa Marie-Claude Solvay. No se mencionó quien pudo ser el padrino, aunque algunos medios apuntaron a Reza Pahlaví. Posiblemente no se anunciase el padrino por el motivo de que no fuera católico.

La princesa tiene dos hermanos menores, los gemelos Nicolás Casimiro María y Emérico Augusto María.

Los tres hermanos asisten al Liceo Francés de Bruselas.

El 2 de junio de 2011 recibió su primera comunión en la iglesia de Santa Catalina de Bonlez.

Títulos y estilos 
 Su Alteza Real la Princesa Luisa de Bélgica (2004-presente).

Sucesión

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Bélgica
Nobles de Bélgica del siglo XXI
Niños de la realeza
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha